In Hongarije
 Neologe Synagoge (Bonyhád)

In Roemenië
 Neologe Synagoge (Brașov)
 Neologe Synagoge (Oradea)

In Slowakije
 Neologe Synagoge (Bratislava)
 Neologe Synagoge (Košice)
 Neologe Synagoge (Prešov)
 Neologe Synagoge (Žilina)